Csehország
 Čejkovice, település a České Budějovice-i járásban
 Čejkovice, település a Hodoníni járásban
 Čejkovice, település a Kutná Hora-i járásban
 Čejkovice, település a Znojmói járásban